The Undertow – film del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Undertow – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Undertow – film del 1915 diretto da Jack Harvey
 The Undertow – film del 1916 diretto da Frank Thorne